V.Premier League 2012-2013 – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League 2012-2013 – torneo pallavolistico maschile